Název Bystřice má více obcí: 
 Bystřice (okres Benešov) – město v okrese Benešov
 Bystřice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Bystřice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek

… nebo částí obcí:
 Bystřice (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Bystřice (Včelákov) – část obce Včelákov v okrese Chrudim
 Bystřice (Hroznětín) – část obce Hroznětín v okrese Karlovy Vary
 Bystřice (Dubí) – část města Dubí v okrese Teplice.
 Bystřice (Mladé Buky) – zaniklá osada, místní část městyse Mladé Buky v okrese Trutnov.
 Bystřice (Česká Kubice) – zaniklá osada, část obce Česká Kubice v okrese Domažlice.

Slovo Bystřice se objevuje také v názvech obcí:
 Bystřice pod Lopeníkem – obec v okrese Uherské Hradiště
 Malá Bystřice – obec v okrese Vsetín
 Nová Bystřice – město v okrese Jindřichův Hradec
 Valašská Bystřice – obec v okrese Vsetín
 Bystřice nad Pernštejnem – město v okrese Žďár nad Sázavou
 Bystřice pod Hostýnem – město v okrese Kroměříž
 Velká Bystřice – město v okrese Olomouc

nebo částí obcí:
 Bystřice nad Úhlavou – část města Nýrsko v okrese Klatovy

Bystřice byl také název zaniklé obce
 Bystřice (Kadaň) u Kadaně – (německy Wistritz)

Bystřice může být také název vodního toku:
 Bystřice (přítok Bíliny) – říčka v Ústeckém kraji protékající Teplicemi
 Bystřice (přítok Cidliny) – říčka v Královéhradeckém kraji pramenící pod Zvičinou u Miletína
 Bystřice (přítok Černého potoka) – přítok Černého potoka v okrese Domažlice
 Bystřice (přítok Labe) – (německy Weißeritz) – levý přítok Labe v Sasku
 Divoká Bystřice – (německy Wilde Weißeritz) – pramenná řeka Bystřice
 Červená Bystřice – (německy Rote Weißeritz) – pramenná řeka Bystřice
 Bystřice (přítok Moravy) – levý přítok řeky Moravy
 Bystřice (přítok Ohře) – říčka v západních Čechách.
 Bystřice (přítok Svratky) – přítok řeky Svratky
 Bystřice (přítok Sázavy) – přítok řeky Sázavy

Nebo název pro:
 Bystřice (přírodní rezervace) – přírodní rezervaci v okrese Domažlice
 Bystřice (přírodní památka) – památku zahrnující tok říčky Bystřice

Dříve se český název Bystřice používal také pro:
 Bistrița (město) – město v Sedmihradsku v Rumunsku
 Aliákmon – řeku v Řecku
 Banská Bystrica – město na Slovensku
 Považská Bystrica – město na Slovensku
 Bystrzyca Kłodzka –  město v Kladsku v Polsku

Související články 
 Bystřička (rozcestník)
 Bystrica
 Bystrička
 Bistriţa

Externí odkazy